Acazias ou Ocozias (; c. 870 a.C. - 850 a.C.) foi o 8º rei de Israel e filho de Acabe e Jezabel.

Data de reinado 
William F. Albright datou seu reinado de 850-849 a.C., enquanto que Edwin R. Thiele forneceu as datas de 853-852 a.C.. O autor do Livro dos Reis o critica por seguir os caminhos de seu pai Acabe.

Reinado 
Acazias havia reinado por 2 anos. Durante seu reinado, sabendo que Josafá, rei de Judá, aliado de seu pai, estava aindo para Ofir para pegar ouros, pediu-o para que levasse seus servos com os dele, porém o rei de Judá recusou. 

No último ano de seu reinado, Acazias caiu de uma janela de sua casa, resultando ferimentos. Depois, pediu para seus mensageiros consultassem a Baal-Zebube, deus de Ecrom. Então, no caminho, o profeta Elias os repreende dizendo que "não precisava consultá-lo se tinha o Deus de Israel". O profeta de Tisbé profetizou que Acazias não podia sarar suas feridas e que morreria.

Após sua morte, Acazias foi sucedido pelo seu irmão Jorão, pois não tinha filhos.

Árvore genealógica 

Árvore genealógica baseada na Bíblia:

Reis de Israel